Каледон (река) (сесото Mohokare) — река в ЮАР и Лесото.
 Каледон (Онтарио) (англ. Caledon) — город в провинции Онтарио, Канада.
 Каледон — город в Южно-Африканской Республике.